KSGW steht als Abkürzung für:

 Kanu-Sportgemeinschaft Wuppertal
 Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Buchreihe

Abkürzung